Џонсонбург има више значења:
 Џонсонбург (Њу Џерзи)
 Џонсонбург (Пенсилванија)